Э́йнар А́угустсон (; 23 сентября 1922 — 12 апреля 1986) — министр иностранных дел Исландии (1971—1978).

Биография 
В 1947 г. окончил юридический факультет Университета Исландии.

В 1954—1957 гг. — в аппарате министерства финансов.

В 1957—1963 гг. — генеральный директор кооперативного банка,

В 1963—1971 гг. — руководитель банка Samvinnubankinn.

В 1963—1978 гг. — депутат Альтинга.

В 1971—1978 гг. — министр иностранных дел Исландии. На этом посту участвовал в разрешении спора с Великобританией по поводу расширения Исландией исключительной экономической зоны рыболовства и относительно статуса американских военных баз на территории страны.

В 1978—1980 гг. — посол в Дании,

с 1980 г. — посол в Израиле, Италии и Турции.

Источники 
http://www.althingi.is/altext/thingm/2309220009.html

http://timarit.is/view_page_init.jsp?pageId=2236498

Министры иностранных дел Исландии
Послы Исландии в Дании